Nunca Fomos Tão Brasileiros foi o segundo álbum gravado pela banda brasileira de punk rock Plebe Rude.

Faixas 
 Bravo Mundo Novo
 Nova Era Techno
 48
 Não Tema
 Censura
 Nada
 Nunca Fomos Tão Brasileiros
 A Ida
 Consumo
 Códigos
 Mentiras Por Enquanto

Álbuns de punk rock
Álbuns de 1987
Álbuns de Plebe Rude